Lovesexy bezeichnet:

 Lovesexy (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1988
 Lovesexy (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1988